Constantine Phipps ist der Name folgender Personen:

* Constantine Phipps, 2. Baron Mulgrave (1744–1792), britischer Entdeckungsreisender und Politiker
 Constantine Phipps, 1. Marquess of Normanby (1797–1863), britischer Politiker (Tories, Conservative Party)
 Constantine Phipps, 5. Marquess of Normanby (* 1954), britischer Politiker
 Constantine Henry Phipps (1656–1723), britischer Jurist, Lordkanzler von Irland